B7 – mieszanka paliwa do silników Diesla z 7% zawartością paliwa pochodzenia roślinnego (biodiesel)
 B7 – droga krajowa w Austrii
 B7 – droga krajowa w Niemczech
 witamina B7 – biotyna
 B7 (białko)
 Douglas Y1B-7
 Boeing 777